Stilbia anomala är en fjärilsart som beskrevs av Adrian Hardy Haworth 1812. Stilbia anomala ingår i släktet Stilbia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
anomala